3 miejscowości w Estonii:
 Tännassilma – wieś w prowincji Tartu, w gminie Puhja.
 Tännassilma – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Põlva.
 Tännassilma – wieś w prowincji Järva, w gminie Türi.